Кельвин () — может означать:

 Кельвин — единица термодинамической температуры в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ.

Фамилия 
  (род. 1955) — основатель и бывший исполнительный директор розничной компании по продаже одежды .
  (род. 1944) — австралийский телеведущий.
  (1869—1911) — шотландский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Крис Кельвин — вымышленный персонаж, главный герой романа «Солярис» Станислава Лема и в трёх фильмах по роману.

Топоним 
  — расположенный на Аргайл-стрит в Глазго, Шотландия, один из крупнейших выставочных центров в Великобритании, а теперь многофункциональный центр искусства и спорта, открывшийся в качестве выставочного центра в 1927 году.
 Келвин — приток реки Клайд в северной и северо-восточной части Глазго, Шотландия.

См. также 

 Лорд Кельвин (Уильям Томсон, барон Кельвин) — британский физик, механик и инженер.
 
 Уравнение Кельвина
 Мост Кельвина